I liga szkocka w piłce nożnej (1950/1951) – pięćdziesiąty czwarty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Hibernian. Awans uzyskały zespoły Queen of the South i Stirling Albion. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Clyde i Falkirk.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej